Bangka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bangka, ö, Bangka-Belitung, 
 Kelurahan Bangka, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar